Le tournoi de tennis de Marbella est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 6 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Carla Suárez Navarro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Klaudia Jans et Alicja Rosolska.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marbella
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Marbella
Sport en Espagne en 2009
Marbella